Die Liste der Städte in Kamerun ist eine Zusammenstellung der ca. 40 größten Städte des afrikanischen Landes Kamerun, geordnet nach ihrer Einwohnerzahl.

Die beiden mit Abstand größten Agglomerationen in Kamerun sind die Hauptstadt Yaoundé und die Hafenstadt Douala. Nach einer Schätzung aus dem Jahr 2012 hatten beide Städte damals rund 2,4 Millionen Einwohner. Eine Projektion zum Stand 1. Januar 2015 kam auf jeweils knapp 2,8 Millionen Einwohner. Eine Schätzung der CIA zum Stand 2015 gibt für Yaoundé 3,066 Millionen Einwohner an und für Douala 2,943 Millionen Einwohner; zusammen etwa ein Viertel der rund 24 Millionen Einwohner Kameruns.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 30.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 9. April 1976 und 10. April 1987, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 2005 population estimates for cities in Cameroon mongabay.com
 Historische Einwohnerzahlen der Regionen und Städte Kameruns citypopulation.de

Einzelnachweise 

!
Kamerun